Адищевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Островского района Костромской области России. 

Административный центр — село Адищево.

История 
Адищевское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

11 февраля 2010 года в соответствии с Законом Костромской области № 575-4-ЗКО в состав Адищевского сельского поселения включено упразднённое Ивашевское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 Пархоменко Е. «А за электричество я плачу самогонкой». Как умирают деревни Адищевского сельсовета Костромской области.

Муниципальные образования Островского района Костромской области
Сельские поселения Костромской области